Luis Castillo – calciatore ecuadoriano
 Luis Castillo – giocatore di baseball dominicano
 Luis Castillo – giocatore di football americano statunitense
 Luis Leandro Castillo – calciatore argentino
 José Luis Castillo – pugile messicano